Жан Луи́ Эрне́ст Мейссонье́, Мейсонье, Месонье (; 21 февраля 1815, Лион, Королевство Франция — 31 января 1891, Париж, Третья Французская республика) — французский живописец, график и , выдающийся представитель романтического историзма, известный батальными сценами на сюжеты из истории наполеоновских войн.

Биография 
Родился в бедном семействе в 1815 году в Лионе, очень рано выказал любовь и редкую способность к искусству. Явившись 19 лет от роду в Париж, развивал свой талант копированием картин старинных живописцев в Луврской галерее, преимущественно голландских мастеров, и короткое время учился у Леона Конье, но вообще образовался сам, не подвергшись влиянию ни одного из корифеев тогдашней французской живописи. Похоронен в Пуасси (департамент Ивелин), где был мэром с 1846 года.

Творчество 
Вначале, чтобы добывать себе средства к жизни, Месонье занимался рисованием иллюстраций к разным книгам, например к Библии, «Всеобщей истории» Боссюэ, «Неистовому Роланду» Ариосто, романам Бернардена де Сен-Пьера, и уже в этих работах выказал лёгкость, с какой давалась ему композиция, основательное знакомство с натурой и изящную законченность исполнения.

Принявшись потом за кисти и краски, стал писать картины в духе старинных голландцев, по большей части незначительного размера, изображающие домашние сцены, преимущественно с фигурами в костюмах прошедшего столетия, и отличающиеся превосходной характеристикой, мастерским рисунком, удивительной тонкостью и, вместе с тем, сочностью кисти, но в которых стремление художника блистать совершенством техники преобладает над идеей и серьёзностью содержания. Маленькие картины художника, написанные как правило на деревянных досках или медных пластинах и стилизованные под жанровые сцены XVII—XVIII веков, очень высоко ценились ценителями и коллекционерами. По этому поводу Теофиль Готье писал: «Хотя размер картин и очень мал, но место, занимаемое им в ряду знаменитейших современных жанристов, очень значительно… произведениями Мейссонье дорожат до такой степени, что они покупаются чуть ли не на вес золота».

Одна из первых картин Мейссонье (писанных чаще всего на дереве), «Игра в шахматы» (1841), сразу выдвинула его из ряда французских живописцев. Продолжая в последующих картинах брать сюжеты из интимного быта старых времен Франции, довольствуясь по-прежнему композициями из одной или из немногих фигур и не пускаясь в передачу сильных душевных движений, он все выше и выше развивал свою технику и благодаря ей приобретал все большую и большую славу. Из его произведений только два можно назвать действительно драматичными:
 «Брави» (1852),
 «Поединок» («La Rixe», 1855 в котором, к тому же, фигуры крупнее обыкновенного).

В 1860-х гг. художник расширил круг своих задач изображением единичных фигур и сцен времён революции, а также батальными сюжетами, но остался при своих прежних качествах и недостатках, как то доказывают, например:
 «Сцена на баррикадах»
 «Наполеон III при Сольферино» (1863)
 очень выразительный «Наполеон в походе 1814 года»
 «Генерал Дезе в Рейнской армии»
 «Моро и начальник его штаба при Гогенлиндене».

Е. В. Тарле в своей популярной монографии «Наполеон» писал про отображение событий 1813—1814 годов после поражения императора в «Битве народов» в изобразительном искусстве: «Во французской живописи неоднократно этот именно момент и события начала 1814 г. служили темами для художников, причём в центре их внимания был Наполеон. Гениальная кисть Мейссонье уловила настроение императора. Он едет на боевом коне между своими гренадерами и угрюмо к чему-то присматривается, чего не видят глаза гренадер».

Иллюстрировал «Человеческую комедию» Бальзака.

Офорты 
Кроме картин Мейссонье неоднократно выставлял в парижских салонах портреты, в которых однако его талант отражается не особенно ярко. Занимаясь также гравированием, он создал несколько офортов собственной композиции, замечательных по мастерству рисунка и деликатности исполнения.

Офорты с его картин известны также в исполнении гравёра Жюля Жакмара.

Организаторская деятельность 

В 1890 предпринял обновление Национального общества изящных искусств, стал его президентом. После его смерти на этот пост был избран Пюви де Шаванн, вице-президентом — Роден.

Признание и наследие 
Пользовался всеобщим почётом, был осыпан всякими отличиями и состоял с 1861 г. членом Французского института; умер в Париже в 1891 г. Никогда произведения художников не достигали при их жизни таких громадных цен, за какие продавались картины Мейссонье, получившего, например, за «Кавалерийскую атаку» и за «Наполеона I в 1814 г.» по 300 000 франков, а за «Наполеона III при Сольферино» 200 000 франков (впоследствии эта картина была перепродана её первым владельцем за 850 000 франков).

В 1889 году Винсент Ван Гог писал своему брату Тео о творчестве французского художника: «…для каждого, кто может в течение года видеть вещь Мейсонье, для него и на следующий год найдётся в ней кое-что посмотреть, не считаясь даже с тем, что Мейсонье был человеком, создававшим в свои счастливейшие дни совершенные вещи. Я отлично знаю, что у Домье, Милле, Делакруа другой рисунок, но в кисти Мейсонье есть нечто совершенно французское, чего никогда не могли бы добиться голландцы; кроме того, он современен».

Среди его учеников были, в частности, Франсуа-Луи Франсе и Жан Батист Эдуард Детайль.

Галерея

Некоторые другие работы 
 «Игра в пикет»,
 «Три друга»,
 «Игра в кегли» (1843, повторение 1865),
 «Курильщик»,
 «Воскресный день» (1850),
 «Лютнист» (1851),
 «Ожидание»,
 «Любитель картин»,
 «Бретер» (1857);
 «Кузнец» (1861),
 «Всадник перед шинком» (1862) и некоторые др.

Примечания

Литература 
Воспоминания
 
Очерки жизни и творчества
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 

Художники Франции XIX века
Гравёры Франции
Художники-баталисты Франции
Члены Шведской королевской академии искусств